K34 ou K.34 peut faire référence à :
 « Scandi coeli limina », offertoire « In festo Sancti Benedicti », pour soprano solo, chœur à quatre voix, orgue et orchestre (K.34), de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 34, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres